Spalding (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Albert Spalding (Chicago, 1888 – Nova York, 1953), violinista i compositor estatunidenc 
 Walter Raymond Spalding (Northampton, 1865 - 1962), musicògraf, organista, director de cors i compositor musical estatunidenc